Сан Хуан Уакзинко има више значења:

 Општина Сан Хуан Уакзинко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Хуан Уакзинко (Сан Хуан Уакзинко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику